Сеху́до () — испанская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1984) — испанский футболист.
 Сехудо, Генри (род. 1987) — американский борец вольного стиля, боец смешанных боевых искусств.
 Сехудо Ривас, Мария Долорес (более известна под именем Лола Куэто; 1897—1978) — мексиканская художница, гравёр, дизайнер, кукольник и педагог.
 Каро-и-Сехудо, Херонимо Мартин (1630—1712) — испанский филолог и фольклорист.